Haliplectidae är en familj av rundmaskar. Haliplectidae ingår i ordningen Araeolaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Haliplectidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Haliplectidae